Келасу́ри () или Абгыдзра () — село .

Село Келасури переименовано правительством Республики Абхазия в Абгыдзра, что не признаётся правительством Грузии. Топоним происходит от слова Абгыдзара () — букв. «Кизиловая роща» (от абгыӡар — «кизил» и суффикса -ра — значение множественности, собирательности).

Население 
В 1959 году в селе Келасури жило 22 человека, в основном армяне (в Азанском сельсовете в целом — 778 человек, в основном грузины, кроме преимущественно армянских сёл Аблухвара и Келасури). В 1989 году в селе жило 4 человека, также в основном армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета